Луций Цецилий Метелл () — имя либо часть имени (без агномена) нескольких древних римлян из рода Метеллов:
 Луций Цецилий Метелл Дентер, консул 284 года до н. э.
 Луций Цецилий Метелл, консул 251 и 247 годов до н. э., великий понтифик
 Луций Цецилий Метелл, народный трибун 213 года до н. э.
 Луций Цецилий Метелл Кальв, консул 142 года до н. э.
 Луций Цецилий Метелл Далматик, консул 119 года до н. э., великий понтифик
 Луций Цецилий Метелл Диадемат, консул 117 года до н. э., цензор 115 года до н. э.
 Луций Цецилий Метелл, консул 68 года до н. э.
 Луций Цецилий Метелл, народный трибун 49 года до н. э.

Цецилии Метеллы